Angliers ist der Name folgender Orte:

in Frankreich:
 Angliers (Charente-Maritime)
 Angliers (Vienne)

in Kanada:
 Angliers (Québec)